Boonfuang ist der Familienname folgender Personen:
 Narong Boonfuang (* 1957), thailändischer Boxer
 Pinit Boonfuang (* 1954), thailändischer Boxer